KBJ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kings Canyon (Northern Territory) (Australia)